Benvenuta est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
Benay Venuta (née Benvenuta) (1910-1995), actrice et chanteuse américaine

Prénom
 (1254-1292), saint catholique romain italien

Voir aussi
Benvenuta (1983), film italo-franco-belge